Aelita se poate referi la:

 Aelita, cunoscut și ca Aelita: Queen of Mars, un film mut sovietic din 1924 produs de Yakov Protazanov
 Aelita, roman științifico-fantastic din 1923 scris de Alexei Tolstoi
Aelita, numele unei proiect de navă spațială sovietică interplanetară planificată pentru a putea transporta o misiune sovietică spre planeta Marte